Американка Серена Уильямс — победительница турнира.

Общая информация 
Женский одиночный турнир собрал 17 представительниц Топ-20 мирового рейтинга. Возглавила посев прошлогодняя чемпионка и № 1 в мировом рейтинге Анжелика Кербер. На этот раз немецкая теннисистка смогла добраться только до четвёртого раунда, где её выбила американка Коко Вандевеге, которая по итогу смогла пройти в полуфинал. Её соперница по прошлогоднему финала Серена Уильямс была посеяна под втором номером. Она без особых проблем смогла дойти до финала, где встретилась со своей старшей сестрой Винус, имеющей № 13 посева. Сестры в 9-й раз в истории разыграли титул Большого шлема друг с другом в финале и второй раз в Австралии (до этого в 2003 году). Серена одержала победу и установила рекорд в женском одиночном теннисе по количеству побед на Больших шлемах (23 титула). До этого она делила лидерство со Штеффи Граф (22 титула). Серена в 7-й раз выиграла в Австралии, обновив свой рекорд по титулам на этом турнире в Открытую эру. Для Винус финал в Австралии стал первым с 2009 года на Больших шлемах в одиночном разряде. Одной из неожиданностей турнира стало выступление 34-летней Мирьяны Лучич-Барони. Она впервые с 1999 года с разницей почти 18 лет смогла выйти в полуфинал Большого шлема.

Всего в основном турнире приняло участие 11 представительниц России. Лучшего результата достигла, сеянная под номером 24, Анастасия Павлюченкова, сыгравшая в четвертьфинале, где проиграла Винус Уильямс.

Посев 

  Анжелика Кербер (Четвёртый раунд)
  Серена Уильямс (Титул)
  Агнешка Радваньская (Второй раунд)
  Симона Халеп (Первый раунд)
  Каролина Плишкова (Четвертьфинал)
  Доминика Цибулкова (Третий раунд)
  Гарбинье Мугуруса (Четвертьфинал)
  Светлана Кузнецова (Четвёртый раунд)
  Йоханна Конта (Четвертьфинал)
  Карла Суарес Наварро (Второй раунд)
  Элина Свитолина (Третий раунд)
  Тимея Бачински (Третий раунд)
  Винус Уильямс (Финал)
  Елена Веснина (Третий раунд)
  Роберта Винчи (Первый раунд)
  Барбора Стрыцова (Четвёртый раунд)
  Каролина Возняцки (Третий раунд)
  Саманта Стосур (Первый раунд)
  Кики Бертенс (Первый раунд)
  Чжан Шуай (Второй раунд)
  Каролин Гарсия (Третий раунд)
  Дарья Гаврилова (Четвёртый раунд)
  Дарья Касаткина (Первый раунд)
  Анастасия Павлюченкова (Четвертьфинал)
  Тимея Бабош (Первый раунд)
  Лаура Зигемунд (Первый раунд)
  Ирина-Камелия Бегу (Второй раунд)
  Ализе Корне (Второй раунд)
  Моника Пуиг (Второй раунд)
  Екатерина Макарова (Четвёртый раунд)
  Юлия Путинцева (Второй раунд)
  Анастасия Севастова (Третий раунд)

 Победители квалификационного отбора (Q) и лаки-лузеры (LL) 

  Мона Бартель (Четвёртый раунд)
  Анна Блинкова (Второй раунд)
  Ана Богдан (Первый раунд)
  Джулия Босеруп (Второй раунд)
  Дженнифер Бреди (Четвёртый раунд)
  Наталья Вихлянцева (Второй раунд)
  Елизавета Куличкова (Первый раунд)
  Александра Саснович (Первый раунд)
  Ребекка Срамкова (Первый раунд)
  Штефани Фёгеле (Второй раунд)
  Эри Ходзуми (Первый раунд)
  Чжу Линь (Первый раунд)
  Марина Заневская (LL, первый раунд)

Специальные приглашения в основу (WC и PR) 

  Дестани Айава (Первый раунд)
  Эшли Барти (Третий раунд)
  Кайла Дэй (Первый раунд)
  Миртиль Жорж (Первый раунд)
  Лизетта Кабрера (Первый раунд)
  Луксика Кумкхум (Первый раунд)
  Арина Родионова (Первый раунд)
  Джейми Форлис (Первый раунд)
  Галина Воскобоева (PR, первый раунд)
  Карин Кнапп (PR, первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 

Взрослые